

Шидлув — гміна в Сташовському повіті Свентокшиського воєводства
 Шидлув — місто в гміні Шидлув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Шидлув — село в гміні Ґрабиця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Шидлув — село в гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Шидлув — село в гміні Туловіце Опольського повіту Опольського воєводства